Billy Sheehan - een Amerikaanse bassist
Cindy Sheehan - een Amerikaanse vredesactiviste
John Jack Sheehan - een Amerikaanse generaal buiten dienst

 Syndroom van Sheehan - een hypopituïtarisme